CAB puede referirse a:

 CAB (archivo), formato de archivo comprimido desarrollado en 1997 por Microsoft.
 CAB (banda), banda estadounidense de jazz fusión.
 Cab Calloway (1907-1994), cantante y músico estadounidense de jazz.
 The Cab, banda estadounidense de rock alternativo.
 Death Cab for Cutie, banda estadounidense de indie rock.

Asimismo, como sigla, puede hacer referencia a:
 Centro Atómico Bariloche, uno de los centros de investigación y desarrollo de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina.
 Centro de Arte Contemporáneo de Caja de Burgos, museo español.
 Centro de Astrobiología, centro español de investigación del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) y del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
 Change Advisory Board, Consejo Consultor para Cambios definido por ITIL (Information Technology Infrastructure Library).
 Club Almirante Brown, equipo de fútbol argentino.
 Club Atlético Banfield, equipo de fútbol argentino.
 Club Atlético Belgrano, equipo de fútbol argentino.
 Club Atlético Brown, equipo de fútbol argentino.

Además, también como sigla, dentro de Wikipedia, puede referirse a:
 Wikipedia:Candidaturas a bibliotecario.

Siglas